Le nom Wentworth peut désigner :

Toponyme

Wentworth, une ville de Nouvelle-Galles du Sud en Australie
 Wentworth Falls, ville australienne de la Nouvelle-Galles du Sud
 Wentworth Point, ville australienne de la Nouvelle-Galles du Sud
 Circonscription de Wentworth, circonscription électorale australienne de la Nouvelle-Galles du Sud
 Comté de Wentworth, zone administrative de la Nouvelle-Galles du Sud

Wentworth, une municipalité de canton des Laurentides, au Québec
 Wentworth, communauté rurale de la Nouvelle-Écosse
 Wentworth, ancienne circonscription électorale canadienne de l'Ontario
 Wentworth-Nord, municipalité du Québec dans les Laurentides
 Wentworth-Nord, ancienne circonscription électorale canadienne de l'Ontario
 Wentworth-Sud, ancienne circonscription électorale canadienne de l'Ontario
 Comté de Wentworth, ancien comté ontarien

Voir aussi
 Wentworth—Burlington, ancienne circonscription électorale canadienne de l'Ontario
 Wentworth-Nord et Brant, ancienne circonscription électorale canadienne de l'Ontario
 Brant—Wentworth, ancienne circonscription électorale canadienne de l'Ontario
 Halton—Wentworth,  ancienne circonscription électorale canadienne de l'Ontario
 Hamilton—Wentworth, ancienne circonscription électorale canadienne de l'Ontario

Wentworth, ville de la Caroline du Nord
 Wentworth, ville du Dakota du Sud
 Wentworth, ville du Missouri
 Wentworth, ville du New Hampshire

Wentworth, village près d'Ely dans le Cambridgeshire
 Wentworth, village de la banlieue de Rotherham dans le South Yorkshire
 Wentworth (Surrey), partie d'un village autour d'un terrain de golf international du même nom avoisinant une extrémité de Virginia Water Lake, Surrey considéré comme le plus célèbre dans le sud-est de l'Angleterre
 Wentworth, ancienne circonscription électorale

Le fleuve Wentworth, cours d'eau de l’Île du Nord.

Prénom 
 Wentworth Miller, un acteur américain
 Wentworth Webster (1828-1907), pasteur et spécialiste du Pays basque

Patronyme
 Arthur Gore (1868-1928), joueur de tennis britannique
 Charles Watson-Wentworth (1730-1782), ancien premier ministre du Royaume-Uni
 
 Edward Wentworth Beatty (1877-1943), avocat et homme d'affaires canadien
 Erastus Wentworth (1813-1886), missionnaire américain ayant œuvré en Chine
 
 Martha Wentworth (1889-1974), actrice américaine
 Marvin Wentworth (1904-1962, joueur de hockey sur glace canadien
 Patricia Wentworth, est le nom de plume de l'auteur britannique de romans policiers Dora Amy Elles
 Robert Wentworth (1840-1878), trésorier de la Grande Loge unie d'Angleterre

Autres 
 Wentworth Park, stade multifonctionnel de Glebe en Australie
 Wentworth Regiment, régiment des Forces armées canadiennes ayant participé au Débarquement de Dieppe
 Baron Wenworth, titre de noblesse anglais
 Frederick Wentworth, l'un des personnages-clés de Persuasion, le dernier roman achevé de Jane Austen, publié en 1818.
 Wentworth, une série télévisée australienne diffusée sur SoHo depuis 2013, remake de la série télévisée australienne